Флаг Красноармейска (Донецкая область)
 Флаг Красноармейска (Московская область)